

Cinema 
 Playboys (The Playboys) – film del 1992 diretto da Gillies MacKinnon

Musica 
 Les playboys – band francese del 1977
 Playboys – album di Chet Baker e Art Pepper del 1958
 Playboys  – album del gruppo musicale The Rasmus del 1997
 Playboys – brano del gruppo musicale The Rasmus nell'omonimo album del 1997
 Playboys – album dei Ridillo del 2011

Pagine correlate
Playboy